Melanophoxus är ett släkte av insekter. Melanophoxus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Melanophoxus